Вільгельм I (німецький імператор)
Вільгельм II (німецький імператор)
Вільгельм (архієпископ Ризький)
Гогенцоллерни